The EPs 1992–1994 – album kompilacyjny brytyjskiego muzyka Davida Graya, wydany 2 lipca 2001. Premiera składanki zbiegła się w czasie z datą wznowienia dwóch pierwszych albumów studyjnych artysty: A Century Ends i Flesh.

Lista utworów 
Wszystkie utwory napisał i skomponował David Gray.

Wideoklipy:

Przypisy 

Albumy Davida Graya
Albumy muzyczne wydane w roku 2001
Albumy Caroline Records
Albumy Virgin Records
Albumy folk rockowe
Albumy kompilacyjne